Holmesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Holmesjön (Bergums socken, Västergötland), sjö i Göteborgs kommun och Lerums kommun,  (44,2 ha)
Holmesjön (Stora Lundby socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun,  (6,97 ha)
Holmesjön, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun och Munkedals kommun,  (51 ha)
Holmesjön, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (19 ha)

Se även
Holmasjön
Holmsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn